Kleven steht für:

 deutscher Name der Stadt Chiavenna in der Lombardei, Italien
 Kleven Verft, eine norwegische Werft
 Kleven (Insel), besiedelte Insel im Skagerrak, zu Schweden, bei Smögen

Kleven ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Kleven (1899–1929), norwegischer Komponist
 Stig Kleven (* 1967), norwegischer Ringer 
 Thea Sofie Kleven (2000–2018), norwegische Skispringerin